JGE – codice aeroportuale IATA dell'eliporto, Geoje, Corea del Sud
 jge – codice ISO 639-3 del giudeo-georgiano